Sommerbergbach ist ein Gewässername:

 Sommerbergbach (Breg), rechter Zufluss der Breg gegenüber Obertal, Stadtteil Schönenbach, Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Sommerbergbach (Engenbach), linker Zufluss des Engenbachs (zur Schollach) vor Mittelschollach, Ortsteil Schollach, Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg